Twelve Mile Creek bzw. Twelvemile Creek ist der Name folgender Flüsse:
 Twelvemile Creek (Erie), Zufluss des Eriesees im Erie County, Pennsylvania, USA

Australien:
 Twelve Mile Creek (Bowen River), Nebenfluss des Bowen River (Burdekin River), Queensland
 Twelve Mile Creek (Clarke River), Nebenfluss des Clarke River (Burdekin River), Queensland
 Twelve Mile Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River), Queensland
 Twelve Mile Creek (Ethel River), Nebenfluss des Ethel River, Westaustralien
 Twelve Mile Creek (Etheridge River), Nebenfluss des Etheridge River, Queensland
 Twelve Mile Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria)
 Twelve Mile Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River), Queensland
 Twelve Mile Creek (Ranken River), Nebenfluss des Ranken River, Northern Territory
 Twelve Mile Creek (Shaw River), Nebenfluss des Shaw River (De Grey River), Westaustralien

Kanada:
 Twelve Mile Creek (Alberta) bei Cecil (Cypress County), nahe zu Medicine Hat, Alberta
 Twelve Mile Creek (Ontario) auf der Niagara-Halbinsel, Ontario, Zufluss des Ontariosees
 Twelve Mile Creek, anderer Name des Bronte Creek in Hamilton und der Regional Municipality of Halton, Ontario, Zufluss des Ontariosees

in Neuseeland:
 Twelve Mile Creek (Lake Wakatipu), Zulauf des Lake Wakatipu bei Queenstown, Neuseeland